

Cinema
Border Patrol – film del 1943 diretto da Lesley Selander

Televisione
Border Patrol – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959
Border Patrol – film per la televisione statunitense del 2000 diretto da Mark Haber

Altro
United States Border Patrol (USBP) – agenzia federale statunitense